La temporada 1989 fue la 17º edición del Campeonato Mundial de Rally. Comenzó en 6 de enero con el Rally de Suecia y finalizó el 23 de noviembre en el Rally de Gran Bretaña.

Calendario

Equipos

Resultados

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Constructores

Copa de Producción

Enlaces externos 
 Sitio oficial
 Página con información.

1989